Виллари () — многозначный термин итальянского происхождения.

Персоналии 
Известные носители:
 
 Виллари, Паскуале (1827—1917) — итальянский историк и политический деятель.
 Виллари, Эмилио (1836—1904) — итальянский учёный-физик.

Тройные фамилии:
 Вайт Мазини Виллари, Линда (1836— 1915) — английская писательница и переводчица.

Другое 
 Эффект Виллари — в физике явление обратное магнитострикции.